Hold Everything peut désigner :
Hold Everything court métrage américain réalisé par Scott Sidney, sorti en 1923 ;
Hold Everything, court métrage américain réalisé par Fred Guiol et Leo McCarey, sorti en 1925 ;
Hold Everything, comédie musicale américaine (musique de Ray Henderson), créée à Broadway en 1928 ;
Hold Everything, film musical américain réalisé par Roy Del Ruth, sorti en 1930, adaptation de la comédie musicale pré-citée.